Proterotaiwanella är ett släkte av mångfotingar. Proterotaiwanella ingår i familjen storhuvudjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storhuvudjordkrypare
Proterotaiwanella